Буэ́нос-А́йрес:

 Буэнос-Айрес — столица Аргентины.
 Буэнос-Айрес (провинция) — провинция в Аргентине.
 Буэнос-Айрес (озеро) — озеро в Патагонии.
 Буэнос-Айрес — город и муниципалитет в Колумбии.
 Государство Буэнос-Айрес — непризнанное государство, существовавшее в 1852—1861 годах.
 Буэнос-Айрес (трасса) — автодром имени Хуана и Оскара Альфредо Гальвесов.
 Буэнос-Айрес — кантон в Коста-Рике, в провинции Пунтаренас.
 Буэнос-Айрес КРК — аргентинский спортивный клуб из пригорода Буэнос-Айреса Сан-Фернандо.
 «Буэнос-Айрес» — второй японский сингл южнокорейско-японской гёрл-группы IZ*ONE.

Прочие названия 
 «Буэнос-Айрес» — бронепалубный крейсер ВМС Аргентины.
 «Буэнос-Айрес» — тип эскадренных миноносцев военно-морских сил Аргентины английской постройки.